EPL steht für:
 EPL (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Early PL/I, Subset der Programmiersprache PL/I zur Programmierung von Multics
 Eclipse Public License, Open-Source-Lizenz
 Ein Partnerschaftliches Lernprogramm, Kommunikationstraining für Paare
 Ejército Popular de Liberación, kolumbianische Guerilla-Gruppe
 Eltron Programming Language, eine Druckersprache für Labeldrucker, siehe Zebra Programming Language
 Employment Practices Liability, ein Gebiet des US-amerikanischen Arbeitsrechts
 Egyptian Premier League, höchste Spielklasse im ägyptischen Fußball
 English Premier League, höchste Spielklasse im englischen Fußball
 English Premier Ice Hockey League, professionelle Eishockey-Liga in England
 Ernst Paul Lehmann Patentwerk, Hersteller der Lehmann-Groß-Bahn
 Ethernet Powerlink, Ethernet-Protokollerweiterung für die Übertragung von Echtzeitdaten
 Europäische Partei Liebe, deutsche Kleinpartei
 Épinal-Mirecourt Airport (IATA-Code), Flughafen in Juvaincourt, Arrondissement Épinal, Département Vosges, Region Grand Est, Frankreich

EPl. steht für:
 Einzelplan, Teil eines Haushaltsplans

Abkürzung